Dis, abrégé de Dis Pater, dieu des Enfers chez les Romains
 DIS est le sigle qui désigne les « Déchet industriel spécial »
 Dis est un album de Jan Garbarek sorti en 1976
 DIS est le code de l'action The Walt Disney Company sur le NYSE